Friesendorf bezeichnet:
 Friesendorf (Adelsgeschlecht), erloschenes westfälisches Adelsgeschlecht

Friesendorf ist der Ortsname von
 Friesendorf (Ebersdorf bei Coburg), Ortsteil der Gemeinde Ebersdorf bei Coburg, Landkreis Coburg, Bayern
 Friesendorf (Stephansposching), Ortsteil der Gemeinde Stephansposching, Landkreis Deggendorf, Bayern